Trajano ist der Familienname folgender Personen:

 Luiza Trajano (* 1951), brasilianische Unternehmerin
 Rosemarie Trajano, philippinische Krankenschwester, Entwicklungshelferin und Verteidigerin der Menschenrechte